Ниже представлен список главных тренеров хоккейного клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» (Детройт, Мичиган, США), их статистика и достижения в клубе.

За всю историю клуба с момента его основания в 1926 году пост главного тренера с учётом исполняющих обязанности занимали 27 человек, причём вплоть до назначения Джеффа Блэшилла в 2015 году все они были представителями Канады. Тринадцать из тренеров в прошлом выступали за «Ред Уингз» в качестве игроков. Девять из тренеров были включены в Зал хоккейной славы: семеро в качестве игроков (Абель, Адамс, Гэдсби, Дельвеккио, , Линдсей, ) и двое в качестве функционеров (, Боумен).

Рекордсменом по времени пребывания в занимаемой должности является Адамс, возглавлявший команду франшизы с 1927 по 1947 год, в течение которых было сыграно 964 матча (за этот период команда успела сменить название с «Кугарз» на «Фэлконс», а позже на «Ред Уингз»). Под руководством Адамса клуб впервые в своей истории сумел одержать победу в розыгрыше Кубка Стэнли в 1936 году. Всего за двадцать лет его управления клуб шесть раз участвовал в финальной серии Кубка Стэнли и трижды выигрывал главный трофей, Адамсу же принадлежит рекорд по числу поражений команды — 339 матчей. В честь этого тренера, проведшего всю тренерскую карьеру в «Ред Уингз», назван ежегодный трофей, вручаемый лучшему тренеру сезона в НХЛ — Джек Адамс Эворд. Среди тренеров, возглавлявших «Ред Уингз», этот индивидуальный приз получали трое (,  и Боумен), и лишь Демеру удалось выиграть его дважды.

«Детройт Ред Уингз» 11 раз становился победителем розыгрыша Кубка Стэнли, причём трём тренерам — Адамсу, Айвану и Боумэну — удавалось трижды выиграть этот трофей в бытность главного тренера, по одному разу —  и Бэбкоку. Наибольшее число раз к общей победе в регулярном чемпионате клуб приходил под руководством Томми Айвана, выигравшего его в течение шести сезонов подряд (с сезона 1948/1949 по 1953/1954). Наибольшее число побед в матчах регулярного чемпионата (458) было одержано командой под руководством Майка Бэбкока, а наивысший процент побед относительно общего числа игр был зафиксирован в период временного исполнения функций главного тренера тандемом Барри Смита и Дэйва Льюиса (80,00 %).

Список тренеров 
Список тренеров составлен в хронологическом порядке, статистика приведена по состоянию на 1 сентября 2020 года.

Условные обозначения:
«—» — нет данных

Примечания

Источники 

Список главных тренеров «Детройт Ред Уингз»
Главные тренеры
Списки хоккейных тренеров